Villalbilla de Burgos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalbilla de Burgos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villalbilla de Burgos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar